Toporów (polnisch Topor, russisch топор „ Axt, Beil“) steht für:
 Toporów (Ukraine), Oblast Lwiw (Lemberg)

Orte in Polen:
 Toporów, Gemeinde Gizałki, Woiwodschaft Großpolen
 Toporów, Gemeinde Iwaniska, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Toporów, Gemeinde Cmolas, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Toporów (Łagów), Gemeinde Łagów, Woiwodschaft Lebus
 Toporów, Gemeinde Wierzchlas, Woiwodschaft Łódź
 Toporów, Gemeinde Łosice, Woiwodschaft Masowien

Personen:
 Wladimir Nikolajewitsch Toporow (1928–2005), russischer Sprach- und Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Topor